Loopre (Põhja-Sakala), een dorp in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala
 Loopre (Põltsamaa), een dorp in de Estlandse gemeente Põltsamaa